Marcelino steht für:

 Marcelino, Vorname und Familienname
 Marcelino (Film), mexikanischer Spielfilm von Jose Luis Gutierrez
 Marcelino (Zeichentrickserie), spanische Zeichentrickserie